Sainte-Suzanne steht für:

Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Suzanne (Ariège) im Département Ariège
 Sainte-Suzanne (Doubs) im Département Doubs
 Sainte-Suzanne (Mayenne), ehemalige Gemeinde im Département Mayenne
 Sainte-Suzanne (Réunion) im Überseedépartement Réunion
 Sainte-Suzanne-sur-Vire im Département Manche

eine Gemeinde in Haiti:
 Sainte-Suzanne (Haiti) im Département Nord-Est

des Weiteren:
  Sainte-Suzanne (Fluss), Fluss auf Réunion

Personen:
 Alexandre François Bruneteau de Sainte Suzanne (1769–1853), französischer Politiker
 Gilles Joseph Martin Bruneteau de Sainte-Suzanne (1760–1830), Generalmajor und Peer von Frankreich
 Jean-Chrysostôme Bruneteau de Sainte-Suzanne (1773–1830), französischer General

Siehe auch:
 Kanton Sainte-Suzanne